Perronnet, Perronet  ou Peronnet sont des patronymes qui peuvent faire référence à : 
 Jean-Rodolphe Perronet ou Perronnet (1708-1794), ingénieur français ;
Amélie Perronnet (1832-1903), compositrice, chansonnière, auteure et librettiste ;
Joanni Perronnet (1855-1900), compositeur de musique, fils de la précédente ;
 Maurice Perronnet (1877-1950), peintre français, fils du précédent ;
Charles Péronnet (1866-1953), homme politique français ;
 Gabriel Péronnet (1919-1991), homme politique français ;
Michel Péronnet (1931-1998), professeur d'histoire moderne et spécialiste d'histoire religieuse ;
 François Peronnet (1973-), entraîneur de basket.

Homonymie de patronyme